Kiss Julianna (1967. február 26. –) válogatott magyar labdarúgó, kapus.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban
1993 és 1998 között 27 alkalommal szerepelt a válogatottban.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 3.: 1994–95, 1996–97
 Magyar kupa
 győztes: 1995, 1997
 Magyar szuperkupa
 döntős: 1993, 1995

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 Futballévköny 2002, I. Magyar labdarúgás, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2003, 398–399. o., ISSN 1585-2172

1967-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Pécsi Fortuna labdarúgói